Societat de Nacions, organisme internacional creat pel Tractat de Versalles antecessor de l'Organització de les Nacions Unides
 S4C Digital Networks, xarxa de televisió digital terrestre de la cadena S4C del Regne Unit
 SAP Developer Network, comunitat en línia per a usuaris de SAP
 Sun Developer Network, comunitat en línia per a usuaris de Sun Microsystems
 Software Developer Network, comunitat en línia per a usuaris d'un determinat programari
 Xarxes definides per software (del seu nom en anglès Software-Defined Networking), enfocament de disseny de xarxes inspirat en l'informàtica en núvol
 Nanotecnologia de l'ADN estructural (del seu nom en anglès Structural DNA Nanotechnology), branca de la nanotecnologia que estudia la creació de complexos d'àcids nucleics
 Nucli sexualment dismòrfic (del seu nom en anglès Sexually Dimorphic Nucleus), part de l'hipotàlem humà relacionada amb el comportament sexual
 SDN també és el codi de la FIFA i ISO 3166-1 del Sudan, estat de l'Àfrica
 Sdn també és l'abreviatura de la studenitsita, mineral de la classe dels borats
 sdn també és el codi ISO 639-3 del gal·lurès, dialecte entre el cors i el sard parlat al nord de Sardenya